Sezon (1973/1974) – siedemdziesiąty ósmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Airdrieonians i Kilmarnock. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły East Fife i Falkirk.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

 Scotland 1973/74 – RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej